Frémin ou Fremin est un patronyme porté par plusieurs personnalités

Jacques Frémin (né le 12 mars 1626 à Reims - mort le 20 juillet 1681 à l’Hôtel-Dieu de Québec), était un religieux et missionnaire jésuite français du . 

René Frémin, (1672-1744), sculpteur français, actif notamment au Château de Rambouillet, à la Galerie des glaces, à la résidence de la Granja (Espagne), lauréat du prix de Rome en sculpture (1694)
 Nicolas Frémin de Beaumont, sous-préfet de Coutances (an VIII), député au Corps législatif, préfet des Bouches-du-Rhin (1810-1814), préfet de la Vendée (première Restauration)

Notes et références